W roku 2010 odbywają się rozgrywki 68. edycji pierwszej ligi Wysp Owczych, zwanej Vodafonedeildin lub Formuladeildin. Podczas tego sezonu każdy z zespołów zagra dwadzieścia siedem spotkań, od 31 marca do 23 października 2010. Na każdą kolejkę składa się pięć meczów.

Wyniki

1. część

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

Tabela po 1. części

2. część

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

Tabela po 2. części

3. część

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

Zobacz też 
 Formuladeildin – sezon 2010

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 FSF Føroya 
 Saroesoccer.com 

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wyspach Owczych
2010 na Wyspach Owczych